ITE est un sigle qui peut signifier :
 installation terminale embranchée, ou embranchement particulier, une voie ferrée spécifique ;
 isolation thermique par l'extérieur ;
 Interactive Television Entertainment, une ancienne société de production télévisuelle, au Danemark ;
 Institut de transition énergétique du PIA (programme des investissements d'avenir), en France - anciennement instituts d'excellence en énergies décarbonées (IEED).